Richard Sears ha vinto il suo settimo e ultimo titolo consecutivo battendo nel challenge round Henry Slocum per 6–1, 6–3, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1887